Peoria kan syfta på:
Peoria, Arizona – en stad i USA
Peoria, Illinois – en stad i USA
Peoria (djur) – ett släkte av fjärilar